Mamo peut faire référence à :

Prénom 
  (1914–1986), une actrice américaine ; 
 Mamo Wolde (né en 1932), un athlète éthiopien.

Patronyme  
Mamo est un nom de famille (présent surtout en Éthiopie et à Malte), notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Anthony Mamo (1909–2008), un homme politique maltais ; 
  (né en 1979), un joueur de football maltais ; 
 Esti Mamo (née en 1983), un mannequin israélien.

Étymologie 
La signification du nom de famille éthiopien Mamo est inconnue. En revanche le nom maltais Mamo viendrait du grec mam(m)os, « obstétricien ». Pour Annemarie Schimmel et Mario Cassar, le nom pourrait être la forme réduite et latinisée du nom Muhammad ou Mahmud/Mahmood.

Distribution du patronyme dans le monde

Géographie 
 Mamo est l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité d'Independencia, dans l'État d'Anzoátegui au Venezuela.

Édifice 
  (ou Torri Mamo en maltais) est une tour fortifiée située à Marsaskala, sur l'île de Malte.

Musique 
 Mamo est le nom d'une chanson de la chanteuse ukrainienne Anastassia Prykhodko.

Ornithologie 
 Le Mamo est une espèce disparue de passereau endémique d'Hawaï.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Patronyme africain
Homonymie de patronyme maltais